Красилов () — фамилия топоним и названия, может означать:

Фамилия 
 
 
 Красилов, Валентин Абрамович (1937—2015) — российский учёный-палеоботаник и эволюционист.
 Красилов, Пётр Анатольевич (род. 1977) — российский актёр театра и кино.

 Красилова, Людмила Григорьевна (род. 1946) — советский и российский педагог, народный учитель Республики Марий Эл.

Другие значения 
 Красилов — город на Украине, центр Красиловского района Хмельницкой области.
 Красилов (футбольный клуб) — украинский футбольный клуб из города Красилов, Хмельницкой области.